Сэр Гарольд Джордж Никольсон (; 1886—1968) — английский дипломат, политик, историк.

Биография 
Сын дипломата Артура Николсона, 1-го барона Карнока.

В 1909 году Николсон поступил на дипломатическую службу Ее Величества. Он служил атташе в Мадриде с февраля по сентябрь 1911 года и третьим секретарем в Константинополе с января 1912 по октябрь 1914 года. В 1913 году Николсон женился на писательнице Вите Саквилл-Уэст, дочери 3-го барона Сэквилла.  Николсон и его жена практиковали то, что теперь назвали бы открытым браком, когда у обоих были романы с людьми того же пола.

Участвовал в работе Парижской мирной конференции (1918—1920). Работал в Лиге Наций.

В 1925 году его повысили до советника и отправили в Тегеран в качестве поверенного в делах. 

Летом 1927 года Николсон был отозван в Лондон и понижен в должности до первого секретаря за критику министра сэра Перси Лорейна в депеши. Однако в 1928 году его отправили в Берлин в качестве поверенного в делах и снова повысили до советника, но он ушел из дипломатической службы в сентябре 1929 года.

В 1935—1945 годах — член парламента. В 1941—1946 — член совета управляющих Би-Би-Си.

Автор работ по истории международных отношений и дипломатии.

Написал книги «Дипломатия», «Идеальный Дипломат».

Награды 
 1920 — кавалер ордена Святого Михаила и Святого Георгия (CMG)
 1953 — рыцарь-командор Королевского Викторианского ордена (KCVO) — за официальную биографию короля Георга V (1952)

Дети и внуки 
Генеалогическое древо:

Примечания 

Группа Блумсбери
Дипломаты Великобритании
Историки Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (1935—1945)
Награждённые медалью Бенсона
Президенты Классической ассоциации